Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 15 февраля.

Соревнования должны были проводиться в Уистлер Криксайд с 11:45 до 13:15 13 февраля по местному времени (UTC-8), но были перенесены на 15 февраля по погодным условиям (дождь). Старты прошли с 10:30 до 12:00 по местному времени. Температура воздуха на старте: −2 °C, на финише +2,5 °C. Облачно, снег на трассе — рассыпчатый.

Олимпийский чемпион 2006 года француз Антуан Денерья завершил карьеру в 2007 году и в соревнованиях не участвовал. Ни один спортсмен в истории не смог выиграть соревнования по скоростному спуску среди мужчин на Олимпийских играх дважды.

Стартовавший третьим француз Давид Пуассон лидировал до того, как его время почти на полсекунды улучшил стартовавший восьмым американец Боде Миллер. Затем Миллера сместили на третье место сначала норвежец Аксель Лунд Свиндаль под 16-м номером, а затем швейцарец Дидье Дефаго под 18-м. Сразу после Дефаго канадец Мануэль Осборн-Паради на середине спуска показал такое же промежуточное время, как и Дефаго, но затем совершил ошибку и занял итоговое 17-е место. После Дидье Кюша, стартовавшего под 22-м номером и на промежуточной отметке совсем немного отстававшего от Дефаго (итоговое 6-е место) никто из спортсменов не смог даже приблизиться к графику чемпиона. Надо отметить высокую плотность результатов — сразу 14 горнолыжников отстали от чемпиона менее, чем на 1 секунду, а все 3 призёра уложились в 9 сотых секунды.

32-летний Дефаго стал первым швейцарским олимпийским чемпионом по горнолыжному спорту среди мужчин, после того как в том же скоростном спуске в 1988 году в Калгари победил знаменитый Пирмин Цурбригген. Норвежцы же усилиями Свиндаля выиграли уже 4-е серебро за последние пять Олимпиад в этом виде программы, однако победить норвежцам в скоростном спуске пока так ни разу и не удалось. Миллер после двух серебряных наград в Солт-Лейк-Сити-2002 в комбинации и гигантском слаломе выиграл свою третью медаль в третьей дисциплине. Интересно, что для США эта медаль стала 32-й в горнолыжном спорте за всю историю, но всего пятой бронзовой.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный протокол мужского скоростного спуска на Олимпиаде-2010